Civilian:

 Civilian — двенадцатый, последний альбом, 1980 года, британской рок-группы Gentle Giant.
 Civilian — дебютный студийный альбом британской альтернативной рок-группы Boy Kill Boy.
 Civilian — третий студийный альбом американской инди-рок-группы Wye Oak.